Peyser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Peyser (1870–1955), deutscher HNO-Arzt
 Dora Peyser (1904–1970), deutsch/australische Sozialarbeiterin, Tochter von Alfred Peyser
 Joan Peyser (1930–2011), US-amerikanische Musikhistorikerin
 Penny Peyser (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin
 Peter A. Peyser (1921–2014), US-amerikanischer Politiker
 Theodore A. Peyser (1873–1937), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Peiser